Hantan bezeichnet:

 andere Transliteration für den Fluss Hantan in Südkorea. 
 Hantaviren